Gminy w Czechach:
 Rudice (powiat Blansko) – gmina w powiecie Blansko
 Rudice (powiat Uherské Hradiště) – gmina w powiecie Uherské Hradiště